Arondismentul Épernay (în ) este un arondisment din departamentul Marne, regiunea Champagne-Ardenne, Franța.

Subdiviziuni

Cantoane 
 Cantonul Anglure
 Cantonul Avize
 Cantonul Ay
 Cantonul Dormans
 Cantonul Épernay 1e
 Cantonul Épernay 2e
 Cantonul Esternay
 Cantonul Fère-Champenoise
 Cantonul Montmirail
 Cantonul Montmort-Lucy
 Cantonul Sézanne

Comune 

Épernay